Вейра́к () — муніципалітет у Франції, у регіоні Нова Аквітанія, департамент Верхня В'єнна. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 350 км на південь від Парижа, 13 км на північний захід від Ліможа.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 786 оподаткованих домогосподарств, у яких проживали 2053,0 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Посилання 

 Офіційний сайт Сайт мерії муніципалітету Вейрак 
 Вейрак на сайті французького Національного інституту географії
 Вейрак на сайті французького Національного інституту статистики й економічних досліджень
 Вейрак на сайті Quid (загальні відомості, історія, пам'ятки, фото, адреси)
 [ Розташування муніципалітету Вейрак на мапі Франції та сусідні муніципалітети]
 Мапа муніципалітету Вейрак на сайті Mapquest

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Верхня В'єнна

Примітки 

Муніципалітети департаменту Верхня В'єнна